Kvarnadammen kan avse:
Kvarnadammen, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (2 ha)
Kvarnadammen (Öggestorps socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,

Se även
Kvarndammen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn